Scymnus:

 Scymnus — род божьих коровок из подсемейства Scymninae.
 Scymnus — подрод божьих коровок рода Scymnus.

См. также